Araure peut désigner :

Toponymes

Araure : l'une des 14 municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Araure : ville et chef-lieu de la municipalité d'Araure dans l'État de Portuguesa ;
 Araure : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité d'Araure dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme